Драфт расширения НБА 1995 года стал десятым драфтом расширения в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Драфт прошёл 24 июня 1995 года и на нём две новые команды НБА «Торонто Рэпторс» и «Ванкувер Гриззлис» могли выбирать себе игроков. Город Торонто получил команду НБА 30 сентября 1993 года, а 27 апреля 1994 года было объявлено, что клуб из Ванкувера станет 29 командой ассоциации. Эти две команды стали первыми клубами, базирующимися в Канаде с сезона 1946/47, когда в НБА выступали «Торонто Хаскис». Во время драфта расширения новым командам было позволено выбирать игроков из клубов, выступающих в лиге. Но новые команды могли выбрать не любого игрока. Каждый из 27 клубов мог защитить по 8 игроков из своего состава и «Рэпторс» и «Гриззлис» могли выбрать 14 и 13 незащищенных игроков соответственно, по одному из каждой команды. Перед драфтом лига провела сбрасывание монеты, чтобы определить кто из двух новых команд будет выбирать первой на драфте расширения и на драфте 1995 года. «Гриззлис» выиграли сбрасывание и выбрали, что будут первыми выбирать на драфте 1995 года, поэтому на драфте расширения первыми выбирали «Рэпторс», которые также смогли выбрать на 1 игрока больше.

Легенда

Выборы

Примечания

Ссылки 
 NBA.com
 NBA.com: NBA Draft History

1995 год в баскетболе
Торонто Рэпторс
Мемфис Гриззлис
Драфты НБА